Tympanophorinae — подсемейство кузнечиков. Эндемики Австралии.

Распространение 
Встречаются в Австралии.

Описание 
Мелкие кузнечики, длина тела Tympanophora 1—2 см. Отличаются от всех кузнечиков уникальным строением стридуляторных органов, состоящих из трёх участков каждый (у некоторых видов — из 4). Самки Tympanophora бескрылые (самцы крылатые).

Классификация 
2 рода, около 10 видов. Близки к подсемейству Lipotactinae. Иногда включают в состав Phasmodinae.

 Tympanophora White, 1841
 Tympanotriba Piza, 1971

См. также 
 Acridoxena hewaniana

Примечания

Литература 
 Rentz D.C.F. 2010. A Guide to the Katydids of Australia. pp.67—72.

Ссылки 
 Orthoptera subfamily Tympanophorinae. orthoptera.speciesfile.org
 subfamily Tympanophorinae. biolib.cz

Настоящие кузнечики
Эндемики Австралии
Подсемейства насекомых